Шкорпиль (чеш. Škorpil, болг. Шкорпил) — фамилия.

Известные носители:

 Шкорпил, Герман (; 1858—1923) — чешский и болгарский этнограф и археолог.
 Шкорпил, Владислав Вячеславович (1853—1918) — русский историк и археолог, исследователь Боспора, директор Керченского музея древностей.
 Шкорпил, Карел (1859—1944) — чешский и болгарский историк и археолог.
 Шкорпиль, Ладислав (род. 1945) — чехословацкий футболист.

Примечания